Juana kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Juancho (ort), Pedernales,

Indonesien 

 Juwana (distriktshuvudort), Jawa Tengah,